Francis Samuel Drake kan syfta på:

* Francis Samuel Drake (1729–1789), brittisk sjöofficer
 Francis Samuel Drake (1828–1885), amerikansk historiker

Se även 

 Francis Drake 
 Samuel Drake